Općinska nogometna liga Slavonska Požega za sezonu 1988./89. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige, NK Dinamo Vidovci - Dervišaga, se kvalificirao u Međuopćinsku ligu Jug, a NK Graničar Zagrađe i NK Partizan Ovčare su ispali u 1. Razrednu ligu.

Tablica

Unutrašnje poveznice 
 Međuopćinska liga Jug 1988./89.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
  

1988-89
Slavonska Požega
1988-89 Slavonska Požega